Лучшие синглы России 2017 года (Tophit Top Year-End Hits 2017) — итоговый список наиболее популярных синглов в России, по версии музыкального портала Tophit по данным за 2017 год.

Примечания 

Чарты TopHit 2017 года
2017
2017 год в музыке России